Чёрное и белое — название нескольких художественных произведений:

 Чёрное и белое () — английский короткометражный фильм 1930 года
 Чёрное и белое — советский мультипликационный фильм 1932 года. Экранизация одноимённого стихотворения Владимира Маяковского
 Чёрное и белое — советский романс 1972 года
 Чёрное и белое (Блэк энд уайт) — российско-американский художественный фильм 1992 года
 Чёрное и белое — короткометражный армянский фильм 1996 года
 Чёрное и белое () — американский художественный фильм 1999 года
 Чёрное и белое — индийский художественный фильм 2008 года
 Чёрное и белое — компьютерная игра
 Чёрное и белое — советский и российский рэп-дуэт
 Чёрное и белое — прежнее название группы «Инфинити»

Примечания